Melissandre Fuentes ( 1. březen, 1988 Canillo) je krasobruslařka z Andorry.

Program

Přehled výsledků

Externí odkazy 
 
 ISU Profil
 Golden Skate - článek

Andorrští krasobruslaři
Narození v roce 1988
Žijící lidé
Ženy
Narození 1. března